

Presentación previa 
Rajeev Ram fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Daniel Nguyen.

Austin Krajicek derrotó en la final a Adrián Menéndez-Maceiras.

Cabezas de serie 

  Adrián Menéndez-Maceiras (Finalista)
  Alejandro Falla (Semifinales)
  Rajeev Ram ''(Segunda ronda)
 ''' Austin Krajicek (Campeón)

<ol start=5>
  Horacio Zeballos ''(Semifinales)
  Michał Przysiężny ''(Primera ronda)
  Gerald Melzer ''(Cuartos de final)
  Chase Buchanan ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de León 2015